Beteckningen Hertig Karl har använts om två svenska kungar under tiden innan de tillträdde ämbetet:
Karl IX innan han blev kung 1604.
Karl XIII innan han blev kung 1809.

Se även
Hertig Karls pris